Мейстріліга 2000 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Левадія (Маарду).

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Транс взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубку Естонії 2000—2001

Позначення:

Результати

1-14 тури

15-28 тури

Плей-оф 
Курессааре була присуджена перемога у плей-оф через відсутність гравців суперника, що були заграні за Юніорську збірну Естонії (U-18).

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|5/11 листопада 2000

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

2000
Естонія